Battistero di San Giovanni in Fonte a Napoli
 Battistero di San Giovanni in Fonte a Sala Consilina
 Battistero di San Giovanni in Fonte a Verona